Pocket-PC steht für:
 Personal Digital Assistant, ein kompakter, tragbarer Computer
 Microsoft Pocket PC, eine Bezeichnung für PDAs mit Microsoft Windows Mobile